Бошко Јанковић се може односити на:

 Бошко Јанковић (народни херој) (1910-1943), за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године.
 Бошко Јанковић (фудбалер) (1984), српски фудбалер и члан реперезентације Србије.

Види још 
 Јанковић